Canso steht für:

 Canso (Verslehre), in der provenzalischen Trobadorlyrik ein von Musik begleitetes Liebesgedicht
 Canso (Kanada), ein Ort in Nova Scotia, Kanada
 Canso (Marskrater), ein Einschlagkrater auf dem Mars
 eine Bezeichnung für in Kanada gefertigte Flugzeuge des Typs Consolidated PBY
 Canso Rocks, Rifffelsen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

CANSO steht als Abkürzung für:

 Civil Air Navigation Services Organization, ein internationaler Branchenverband für Flugsicherungsorganisationen

CANSO